Vänersborg (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Vänersborg (stad), de hoofdstad van deze gemeente.